Россия является многонациональным государством, что отражено в её Конституции. На территории России проживает 194 народа, в число которых входят коренные малые и автохтонные народы страны. По результатам перепись населения 2021 года в десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи; русские составили 80,85 % или 105,6 млн из 130,6 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,15 % или 25 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 16,6 млн чел. (или 11,3 % от 147,2 млн жителей страны в целом). В 2010 году русские составили 80,9 % или 111,0 млн из 137,2 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 5,6 млн чел. (или 3,9 % от 142,9 млн жителей страны в целом). В 2002 году русские составляли 80,6 % или около 115,9 млн из 143,7 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,4 % или 27,8 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 1,5 млн чел. (или 1,0 % от 145,2 млн жителей страны в целом). Россия — это единственная страна СНГ, где доля титульной нации не возрастает.

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2021 года

Динамика и прирост численности в 2010—2021 гг. 
В данной таблице приведён национальный состав населения России по переписям 2021 и 2010 годов и изменение (прирост или убыль) за этот период в численном и процентном выражении.

Динамика и прирост численности в 2002—2010 гг. 
В данной таблице приведён национальный состав населения России по переписям 2002 и 2010 годов и изменение (прирост или убыль) за этот период в численном и процентном выражении.

С 1989 по 2002 год увеличилась численность армян (на 212 %), чеченцев (на 50 %) и башкир. Численность татар почти не изменилась. Незначительно сократилась численность чувашей.

В 2002—2010 годах, за редким исключением, численность населения большинства «европейских» народов, проживающих на территории Российской Федерации, уменьшается, а «азиатских» — увеличивается. Так, среди народов России с количеством населения свыше 30 000 человек максимальный прирост наблюдался:
 Киргизы +225,14 %
 Узбеки +135,82 %
 Таджики +66,73 %
 Черкесы +20,93 %
 Кумыки +19,09 %

А максимальная убыль среди народов России с количеством населения свыше 30 000 человек наблюдалась:
 Финны −40,48 %
 Белорусы −35,46 %
 Поляки −35,45 %
 Карелы −34,85 %
 Украинцы −34,49 %

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2010 года

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2002 года 
{|class="standard sortable"
! width=3% |№
! width=15% |Народность
! width=900% |Самоназвания и в том числе
! width=15% |Численность  чел. ! width=15% |% от всего населения
|-
| 1 || Русские || затундренные крестьяне, индигирщики/русскоустьинцы, каменщики, карымы, кержаки, колымские/колымчане/походчане, ленские старожилы/якутяне, мезенцы, обские старожилы, семейские, ямские; казаки, поморы || align="right" | 115 889 107 || 79,83
|-
| 2 || Татары || казанлы, казанские татары, каринские (нукратские татары, касимовские татары, мещеряки, мишари, мишэр, татар, тептяри с языком татарским, тептяри-татары); кряшены, сибирские татары, астраханские татары|| align="right" | 5 554 601 || 3,83
|-
| 3 || Украинцы || буковинцы, верховинцы, гуцулы, казаки с языком украинским || align="right" | 2 942 974 || 2,03
|-
| 4 || Башкиры || башкорт, башкурт, башгирд, казаки с языком башкирским, тептяри-башкиры, тептяри с языком башкирским, мишари-башкиры || align="right" | 1 673 389 || 1,15
|-
| 5 || Чуваши || вирьял, мижерь, чаваш || align="right" | 1 637 094 || 1,12
|-
| 6 || Чеченцы || нохчий, чаан; Аккинцы || align="right" | 1 360 253 || 0,93
|-
| 7 || Армяне || гай, донские армяне, крымские армяне, франк, хай, черкесогаи || align="right" | 1 130 491 || 0,78
|-
| 8 || Мордва || каратаи, мордвины, мордовцы; мокша, эрзя || align="right" | 843 350 || 0,58
|-
| 9 || Аварцы || аварал, маарулал; андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности и арчинцы|| align="right" | 814 473 || 0,56
|-
| 10 || Белорусы || беларусы, брещуки, литвины, литвяки || align="right" | 807 970 || 0,55
|-
| 11 || Казахи || адай, аргын, берш, жагайбайлы, жаппас, керей, кыпчак с языком казахским, найман с языком казахским, ногай с языком казахским, степские казахи, табын, тама, торкара, туратинские казахи, уак || align="right" | 653 962 || 0,45
|-
| 12 || Удмурты || вотяки, одморт, одмурт, удморт, укморт, урморт, уртморт || align="right" | 636 906 || 0,44
|-
| 13 || Азербайджанцы || азербайджанлы, азербайджанлылар, тюрк с языком азербайджанским || align="right" | 621 840 || 0,43
|-
| 14 || Марийцы || мар, мари, марий, черемисы; горные марийцы, лугово-восточные марийцы || align="right" | 604 298 || 0,42
|-
| 15 || Немцы || голендры, дейч, дойч, меннонитен, меннониты, немцы-меннониты || align="right" | 597 212 || 0,41
|-
| 16 || Кабардинцы || адыгэ с языком кабардинским, кабардей || align="right" | 519 958 || 0,36
|-
| 17 || Осетины || дигорон (дигорцы), ирон (иронцы), туалаг, туальцы, || align="right" | 514 875 || 0,35
|-
| 18 || Даргинцы || дарган, дарганти, урбуган; кайтагцы, кубачинцы || align="right" | 510 156 || 0,35
|-
| 19 || Буряты || агинцы, баряад, буриад, буряад, казаки с языком бурятским, сартулы, хамниганы, хонгодоры, хоринцы, цонголы, а также булагаты, гураны, эхириты || align="right" | 445 175 || 0,31
|-
| 20 || Якуты || саха || align="right" | 443 852 || 0,30
|-
| 21 || Кумыки || кумук || align="right" | 422 409 || 0,29
|-
| 22 || Ингуши || галга || align="right" | 413 016 || 0,28
|-
| 23 || Лезгины || ахтинцы, кюрегу, кюринцы, лезги, лезгияр || align="right" | 411 535 || 0,28
|-
| 24 || Коми || зыряне, коми войтыр, коми-зыряне, коми йоз, коми морт; коми-ижемцы || align="right" | 293 406 || 0,20
|-
| 25 || Тувинцы || тува, тыва, тыва-кижи; тоджинцы || align="right" | 243 442 || 0,17
|-
| 26 || Евреи || ашкеназ, идн || align="right" | 229 938 || 0,16
|-
| 27 || Грузины || картвели; аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны || align="right" | 197 934 || 0,14
|-
| 28 || Карачаевцы || карачай, карачайлыла, карачайлы || align="right" | 192 182 || 0,13
|-
| 29 || Цыгане || дом, ром, рома, сэрвы || align="right" | 182 766 || 0,13
|-
| 30 || Калмыки || большие дэрбэты, дербеты, дэрбеты, дюрбеты, казаки с языком калмыцким, ойраты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, элеты || align="right" | 173 996 || 0,12
|-
| 31 || Молдаване || волохь, молдовень || align="right" | 172 330 || 0,12
|-
| 32 || Лакцы || вулугуни, лак, лаки, лаккучу, тумал, яхолшу || align="right" | 156 545 || 0,11
|-
| 33 || Корейцы || корё сарам, хангук сарам, чосон сарам || align="right" | 148 556 || 0,10
|-
| 34 || Казаки || || align="right" | 140 028 || 0,10
|-
| 35 || Табасараны || кабган, кабгин, табасаран, табасаранцы || align="right" | 131 785 || 0,09
|-
| 36 || Адыгейцы || абадзехи, адыгэ с языком адыгейским, бесленеевцы с языком адыгейским, бжедуги, мамхеги, махмеги, махмеговцы || align="right" | 128 528 || 0,09
|-
| 37 || Коми-пермяки || коми с языком коми-пермяцким, коми морт с языком коми-пермяцким, коми отир, пермяки || align="right" | 125 235 || 0,09
|-
| 38 || Узбеки || озбак, тюрк с языком узбекским || align="right" | 122 916 || 0,08
|-
| 39 || Таджики || тоджик || align="right" | 120 136 || 0,08
|-
| 40 || Балкарцы || малкарцы, малкъарлыла, малкъарлы, таулу || align="right" | 108 426 || 0,07
|-
| 41 || Греки || греки-ромеи, греки-эллины, грекос, понтиос, ромеи, ромеос, ромеюс, рум, румей, эллинос || align="right" | 97 827 || 0,07
|-
| 42 || Карелы || карьяла, карьялайзет, карьялани, лаппи, ливвикёй, ливвики, ливгиляйне, людики, лююдикёй, лююдилайне с языком карельским || align="right" | 93 344 || 0,06
|-
| 43 || Турки || османы, турки-батумцы, турки-османы, турки-сухумцы, тюрк с языком турецким || align="right" | 92 415 || 0,06
|-
| 44 || Ногайцы || караногайцы, карагаши, ногай-карагаш, ногай || align="right" | 90 666 || 0,06
|-
| 45 || Мордва-эрзя || терюхане, эрзя || align="right" | 84 407 || 0,06
|-
| 46 || Хакасы || качинцы, койбалы, кызыл, кызыльцы, сагай, сагайцы, тадар, тадар-кижи с языком хакасским, хаас, хааш, хойбал, хызыл || align="right" | 75 622 || 0,05
|-
| 47 || Поляки || поляци || align="right" | 73 001 || 0,05
|-
| 48 || Алтайцы || алтай-кижи, кыпчак с языком алтайским, майминцы, найман с языком алтайским || align="right" | 67 239 || 0,05
|-
| 49 || Черкесы || адыгэ с языком черкесским, бесленеевцы с языком кабардино-черкесским, бесленеи || align="right" | 60 517 || 0,04
|-
| 50 || Лугово-восточные марийцы || ветлужские марийцы, восточные (уральские) марийцы, вутла мари, кожла марий, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий || align="right" | 56 119 || 0,04
|-
| 51 || Мордва-мокша || мокша || align="right" | 49 624 || 0,03
|-
| 52 || Литовцы || жемайты, летувник, летувяй, литвины с языком литовским, литвяки с языком литовским || align="right" | 45 569 || 0,03
|-
| 53 || Ненцы || не, ненач, ненэй ненэц, ненэйне, нещанг, пян хасова, хандеяры || align="right" | 41 302 || 0,03
|-
| 54 || Абазины || абаза, ашхаруа, ашхарцы, тапанта || align="right" | 37 942 || 0,03
|-
| 55 || Эвенки || илэ, манегры, мурчен, орочён с языком эвенкийским, тонгус, тунгусы с языком эвенкийским || align="right" | 35 527 || 0,02
|-
| 56 || Китайцы || хань, ханьжэнь, чжунго жэнь || align="right" | 34 577 || 0,02
|-
| 57 || Финны || суомалайсет, суоми; финны-ингерманландцы || align="right" | 34 050 || 0,02
|-
| 58 || Туркмены || трухмены, тюрк с языком туркменским || align="right" | 33 053 || 0,02
|-
| 59 || Болгары || българи || align="right" | 31 965 || 0,02
|-
| 60 || Киргизы || кыргыз || align="right" | 31 808 || 0,02
|-
| 61 || Езиды || езды, иезиды, йезиды, эзды || align="right" | 31 273 || 0,02
|-
| 62 || Рутульцы || мегьебор, мых абдыр, мюхадар, рутул, хинатбы, хновцы || align="right" | 29 929 || 0,02
|-
| 63 || Ханты || кантага ях, остяки с языком хантыйским, хандэ, ханти, хантых, хантэ || align="right" | 28 678 || 0,02
|-
| 64 || Латыши || латвиетис, латвиеши || align="right" | 28 520 || 0,02
|-
| 65 || Агулы || агул шуй, агулар, агульцы || align="right" | 28 297 || 0,02
|-
| 66 || Эстонцы || чухонцы, эсты || align="right" | 28 113 || 0,02
|-
| 67 || Вьетнамцы || нгой вьет (всё коренное население Вьетнама) || align="right" | 26 206 || 0,02
|-
| 68 || Кряшены || крещеные, крещенцы, крещеные татары || align="right" | 24 668 || 0,02
|-
| 69 || Андийцы || андии, андал, гванал, кваннал, куаннал || align="right" | 21 808 || 0,02
|-
| 70 || Курды || курмандж || align="right" | 19 607 || 0,01
|-
| 71 || Эвены || илкан, ламут, ламут-наматкан, мэнэ, овен, овон, ороч с языком эвенским, орочёл, орочель, орочён с языком эвенским, тунгусы с языком эвенским, тургэхал, ывын, эбэн, эвон, эвын, эвэн, эвэс || align="right" | 19 071 || 0,01
|-
| 72 || Горные марийцы || курык марий || align="right" | 18 515 || 0,01
|-
| 73 || Чукчи || анкалын, анкальын, луораветлан, лыгъоравэтлят, чаучу || align="right" | 15 767 || 0,01
|-
| 74 || Коми-ижемцы || ижемцы, изьватас || align="right" | 15 607 || 0,01
|-
| 75 || Дидойцы || цезы, цунтинцы || align="right" | 15 256 || 0,01
|-
| 76 || Шорцы || тадар-кижи с языком шорским, шор-кижи || align="right" | 13 975 || 0,01
|-
| 77 || Ассирийцы || айсоры, арамеи, асори, ассурайя, атурая, сурайя, халдеи || align="right" | 13 649 || 0,01
|-
| 78 || Гагаузы || гагауз || align="right" | 12 210 || 0,01
|-
| 79 || Нанайцы || гольды, нанай, нани с языком нанайским || align="right" | 12 160 || 0,01
|-
| 80 || Манси || вогулы, меньдси, моансь, остяки с языком мансийским || align="right" | 11 432 || 0,01
|-
| 81 || Абхазы || абжуйцы, апсуа, бзыбцы || align="right" | 11 366 || 0,01
|-
| 82 || Арабы || аль-араб, алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы || align="right" | 10 630 || 0,01
|-
| 83 || Цахуры || йыхбы || align="right" | 10 366 || 0,01
|-
| 84 || Пуштуны (афганцы) || афганцы, патаны, пахтуны || align="right" | 9800 || 0,00
|-
| 85 || Сибирские татары || бараба, барабинцы, бохарлы, бухарцы, заболотные татары, калмаки, курдакско-саргатские татары, параба, сибир татарлар, тарлик, тарские татары, тевризские татары, тоболик, тобольские татары, тураминцы, тюменско-тюринские татары, чаты, эуштинцы, ясколбинские татары || align="right" | 9611 || 0,00
|-
| 86 || Нагайбаки || нагайбак || align="right" | 9600 || 0,00
|-
| 87 || Коряки || алюторцы, алутальу, апокваямыл`о, апукинцы, войкыпал`о, воямпольцы, каменцы, карагинцы, каран`ыныльо, нымыланы, олюторцы, чавчувены, чавчыв || align="right" | 8743 || 0,00
|-
| 88 || Вепсы || бепся, вепся, людиникат, лююдилайне с вепсским языком, чудь, чухари || align="right" | 8240 || 0,00
|-
| 89 || Долганы || долган, дулган, саха с долганским языком || align="right" | 7261|| 0,00
|-
| 90 || Поморы || канинские поморы || align="right" | 6571 || 0,00
|-
| 91 || Ахвахцы || ахвалал, ашватл, ашвалъ || align="right" | 6376 || 0,00
|-
| 92 || Бежтинцы || капучины, хванал || align="right" | 6198 || 0,00
|-
| 93 || Каратинцы || кирди|| align="right" | 6052 || 0,00
|-
| 94 || Румыны || ромынь || align="right" | 5308 || 0,00
|-
| 95 || Нивхи || гиляки, нибах, нивах, нивух, нивхгу, ньигвнгун || align="right" | 5162|| 0,00
|-
| 96 || Индийцы (хинди) || индийцы хиндиязычные, хинди, хиндустанцы || align="right" | 4980|| 0,00
|-
| 97 || Тоджинцы (тыва-тоджинцы) || тоджинцы, тувинцы-тоджинцы, туга, туха|| align="right" | 4442|| 0,00
|-
| 98 || Селькупы || остяки с языком селькупским, сёлькуп, суссе кум, чумыль-куп, шелькуп, шешкум || align="right" | 4249|| 0,00
|-
| 99 || Сербы || срби || align="right" | 4156|| 0,00
|-
| 100 || Крымские татары || кърым татарлар, ногаи крымские, нугай татар, татары крымские, тат с языком крымскотатарским || align="right" | 4131|| 0,00
|-
| 101 || Персы || иранцы, мавры, парс, фарс || align="right" | 3821|| 0,00
|-
| 102 || Венгры || мадьяр || align="right" | 3768|| 0,00
|-
| 103 || Удины || уди, ути || align="right" | 3721|| 0,00
|-
| 104 || Горские евреи (таты-иудаисты) || дагестанские евреи, даг-чуфут, джуфут, джухут, татские евреи, таты-иудаисты || align="right" | 3394|| 0,00
|-
| 105 || Турки-месхетинцы || (турки, депортированные из Месхетии (Самцхе Грузии) в сер. XX в. в Среднюю Азию) || align="right" | 3257|| 0,00
|-
| 106 || Шапсуги || адыге-шапсуги || align="right" | 3231|| 0,00
|-
| 107 || Ительмены || ительмень, камчадалы с языком ительменским|| align="right" | 3180|| 0,00
|-
| 108 || Бесермяне || бешермяне || align="right" | 3122|| 0,00
|-
| 109 || Кумандинцы || кубанды, куманды, орё куманды, тадар-кижи с языком кумандинским, тюбере куманды || align="right" | 3114|| 0,00
|-
| 110 || Ульчи || мангуны, нани, ульча с языком ульчским || align="right" | 2913|| 0,00
|-
| 111 || Чехи || чеши, мораване || align="right" | 2904|| 0,00
|-
| 112 || Уйгуры || илийцы, кашгарцы, таранчи|| align="right" | 2867|| 0,00
|-
| 113 || Сойоты || саяты || align="right" | 2769 || 0,00
|-
| 114 || Монголы || халха, халха-монголы, халхасцы || align="right" | 2656 || 0,00
|-
| 115 || Телеуты || тадар-кижи с языком телеутским || align="right" | 2650 || 0,00
|-
| 116 || Талыши || талышон || align="right" | 2548 || 0,00
|-
| 117 || Теленгиты || телесы || align="right" | 2399 || 0,00
|-
| 118 || Таты || тат, таты-азербайджанцы || align="right" | 2303 || 0,00
|-
| 119 || Камчадалы ||  || align="right" | 2293 || 0,00
|-
| 120 || Астраханские татары || алабугатские татары, юртовские татары || align="right" | 2003 || 0,00
|-
| 121 || Саамы || лопари, саами || align="right" | 1991 || 0,00
|-
| 122 || Эскимосы || сиренигмит, уназигмит, юпагыт, юпит || align="right" | 1750 || 0,00
|-
| 123 || Удэгейцы || удэ, удэхе, удэхейцы|| align="right" | 1657|| 0,00
|-
| 124 || Латгальцы || латгалиетис|| align="right" | 1622|| 0,00
|-
| 125 || Каракалпаки || калпак, каролпак|| align="right" | 1609|| 0,00
|-
| 126 || Тубалары || туба || align="right" | 1565 || 0,00
|-
| 127 || Испанцы || эспаньолес || align="right" | 1547 || 0,00
|-
| 128 || Хемшилы || армяне-мусульмане, хамшены, хамшецы, хемшины || align="right" | 1542 || 0,00
|-
| 129 || Юкагиры || алаи, ваду, деткиль, дудки, одул, омоки, хангайцы || align="right" | 1509 || 0,00
|-
| 130 || Кеты || денг, кето, остяки с языком кетским|| align="right" | 1494 || 0,00
|-
| 131 || Американцы США || американцы, «Ю.Эс. Амэрикенс» || align="right" | 1275 || 0,00
|-
| 132 || Чуванцы || атали, марковцы, этели || align="right" | 1087 || 0,00
|-
| 133 || Гунзибцы || гунзал, нахада, хунзалис, хунзалы|| align="right" | 998 || 0,00
|-
| 134 || Итальянцы || итальяни || align="right" | 862 || 0,00
|-
| 135 || Челканцы || чалканцы || align="right" | 855 || 0,00
|-
| 136 || Тофалары || тофы || align="right" | 837 || 0,00
|-
| 137 || Японцы || нихондзин || align="right" | 835 || 0,00
|-
| 138 || Нганасаны || ня, тавгийцы || align="right" | 834 || 0,00
|-
| 139 || Французы || франсэ || align="right" | 819|| 0,00
|-
| 140 || Дунгане || лао хуйхуй, хуйцзу, хуэй || align="right" | 801 || 0,00
|-
| 141 || Кубинцы || кубаньос || align="right" | 707 || 0,00
|-
| 142 || Орочи || нани с языком орочским, ороч с языком орочским, орочён с языком орочским, орочисэл || align="right" | 686 || 0,00
|-
| 143 || Чулымцы || карагасы томские, чулымские татары, чулымские тюрки || align="right" | 656 || 0,00
|-
| 144 || Осетины-дигорцы || дигор, дигорон, дигорцы|| align="right" | 607 || 0,00
|-
| 145 || Словаки || словаци || align="right" | 568 || 0,00
|-
| 146 || Негидальцы || амгун бэйенин, на бэйенин, негды, нясихагил, элькан дэйнин || align="right" | 567 || 0,00
|-
| 147 || Алеуты || ангагинас, сасигнан, унан`ах, унанган || align="right" | 540 || 0,00
|-
| 148 || Гинухцы || || align="right" | 531 || 0,00
|-
| 149 || Англичане || инглиш || align="right" | 529 || 0,00
|-
| 150 || Бенгальцы || бенгали || align="right" | 489 || 0,00
|-
| 151 || Среднеазиатские цыгане || гурбат, джуги, люли, мугат, мультони, тавоктарош || align="right" | 486 || 0,00
|-
| 152 || Мегрелы || маргали, мингрелы || align="right" | 433 || 0,00
|-
| 153 || Хорваты || хрвати || align="right" | 412 || 0,00
|-
| 154 || Караимы || карай || align="right" | 366 || 0,00
|-
| 155 || Ульта (ороки) || ороки, ороч с языком ульта, орочён с языком ульта, уйльта, ульта, ульча с языком ульта || align="right" | 346 || 0,00
|-
| 156 || Нидерландцы (голландцы) || недерландерс || align="right" | 334 || 0,00
|-
| 157 || Ижорцы || ижора, изури, ингры, карьяляйн || align="right" | 327 || 0,00
|-
| 158 || Финны-ингерманландцы || ингерманландцы, инкерилайнен || align="right" | 314 || 0,00
|-
| 159 || Шведы || свенскар || align="right" | 295 || 0,00
|-
| 160 || Тазы (удэ) || удэ с языком китайским или русским || align="right" | 276 || 0,00
|-
| 161 || Албанцы || шкиптарёт, шкипетары; арнауты || align="right" | 272 || 0,00
|-
| 162 || Австрийцы || остарайха, остеррайхер || align="right" | 261 || 0,00
|-
| 163 || Аджарцы || аджарели || align="right" | 252 || 0,00
|-
| 164 || Энцы || могади, пэ-бай, эньчо || align="right" | 237 || 0,00
|-
| 165 || Лазы ||  || align="right" | 221 || 0,00
|-
| 166 || Чеченцы-аккинцы || аккинцы, ауховцы || align="right" | 218 || 0,00
|-
| 167 || Сету || полуверцы, сето, сету, эстонцы-сету || align="right" | 197 || 0,00
|-
| 168 || Среднеазиатские арабы || араби|| align="right" | 181 || 0,00
|-
| 169 || Крымчаки || крымские евреи || align="right" | 157 || 0,00
|-
| 170 || Черногорцы || црногорци || align="right" | 131 || 0,00
|-
| 171 || Хваршины || инхокваринцы, хваршал, хваршинцы, хуани|| align="right" | 128 || 0,00
|-
| 172 || Русины || бойки, карпатороссы, лемки|| align="right" | 97 || 0,00
|-
| 173 || Осетины-иронцы || ирон, иронцы, кудайраг, кударцы || align="right" | 97 || 0,00
|-
| 174 || Арчинцы || арчи, арчиб || align="right" | 89 || 0,00
|-
| 175 || Кубачинцы || угбуган || align="right" | 88 || 0,00
|-
| 176 || Португальцы || португьесес || align="right" | 87 || 0,00
|-
| 177 || Белуджи || балочи, белучи || align="right" | 81 || 0,00
|-
| 178 || Водь || вадьяко || align="right" | 73 || 0,00
|-
| 179 || Ингилойцы || ингилой || align="right" | 63 || 0,00
|-
| 180 || Среднеазиатские евреи || бани исроил, бухарские евреи, дживут бухари, джугут, иври, исроэл, яхуди, яхудои махали || align="right" | 54 || 0,00
|-
| 181 || Греки-урумы || орум, урмей, урум || align="right" | 54 || 0,00
|-
| 182 || Грузинские евреи || эбраэли || align="right" | 53 || 0,00
|-
| 183 || Тиндалы || идари, идери, тиндии, тиндинцы || align="right" | 44 || 0,00
|-
| 184 || Сваны || свани || align="right" | 41 || 0,00
|-
| 185 || Багулалы || багвалалы, багвалинцы, багулав, гантляло, кванадлетцы, тлибишинцы, тлиссинцы|| align="right" | 40 || 0,00
|-
| 186 || Годоберинцы || гибдиди, ибдиди || align="right" | 39 || 0,00
|-
| 187 || Рушанцы || рушони, рухни || align="right" | 27 || 0,00
|-
| 188 || Баджуйцы || баджавидж, баджуведж, баджувцы || align="right" | 21 || 0,00
|-
| 189 || Юги || юген || align="right" | 19 || 0,00
|-
| 190 || Ботлихцы ||  || align="right" | 16 || 0,00
|-
| 191 || Шугнанцы ||шугни, хугни, хунуни || align="right" | 14 || 0,00
|-
| 192 || Чамалалы || чамалалы, чамалинцы || align="right" | 12 || 0,00
|-
| 193 || Кереки ||  || align="right" | 8 || 0,00
|-
| 194 || Кайтагцы ||  || align="right" | 5 || 0,00
|-
| 195 || Арнауты ||  || align="right" | 5 || 0,00
|-
| … || прочие ||  || align="right" | 40 551 || 0,03
|-
| … || не указавшие национальность || || align="right" | 1 460 751|| 1,01
|-
| …' || ВСЕГО, РФ || || align="right" | 145 166 731|| 100,00
|-
|}

 Национальный состав населения Крыма 

 См. также: Национальный состав Крыма, Национальный состав Севастополя ''

Рождаемость 
Репродуктивные установки и нормы детности в России имеют этнические особенности. Проведенные исследования показали, что рождаемость одного и того же этноса в разных регионах ближе, чем рождаемость разных этносов в одном регионе. По переписи 2002 года самый высокий уровень рождаемости в России был у дидойцев (3,038 рождённых ребёнка в среднем на женщину), курдов (2,581), турок (2,512), цыган (2,451) и ненцев (2,421), а самый низкий уровень рождаемости в России у евреев (1,264), русских (1,446), грузин (1,480). Однако микроперепись 2015 года зафиксировала продолжение процесса уменьшения этнической дифференциации уровня рождаемости в России.

Самые высокие показатели рождаемости у ингушей (2257 детей на 1 000 женщин), чеченцев (2196) и даргинцев (1975). А также у якутов и бурятов. Ниже всего у русских: на 1000 женщин 1405 детей. Одна женщина в возрасте 50 — 54 лет за свою жизнь родила детей: ингушка 3,55, цыганка 3,46, чеченка 3,15, даргинка 3,06, тувинка 3,06, аварка 2,93, кумычка 2,74, лезгинка 2,73, таджичка 2,73, азербайджанка 2,5, бурятка 2,5, якутка 2,5, узбечка 2,48, кабардинка 2,4, карачаевка 2,39, казашка 2,36, балкарка 2,27, марийка 2,26, немка 2,25, башкирка 2,2, калмычка 2,18, армянка 2,17, удмуртка 2,16, чувашка 2,14, коми 2,1, осетинка 2,09, адыгейка 2, татарка 1,93, мордовка 1,91, украинка 1,89, белоруска 1,85, русская 1,78 и еврейка 1,45.

Возрастная структура

См. также 
 Национальный состав населения России в 2010 году
 Расселение народов России
 Этноязыковой состав населения России (1989, 2002, 2010, 2020—2021 гг.)
 Народности России (серия статуэток)

Примечания 
Сноски

Источники

Ссылки 
 Сайт Всероссийской переписи населения 2002
 Сайт Всероссийской переписи населения 2010 
 Убыль или прирост русских в регионах России. Процент новорожденных этнических русских относительно процента этнических русских всех возрастов.
 Всероссийская перепись 2010 года. Женщины наиболее многочисленных национальностей РФ, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рождённых детей Демоскоп

Литература 
 
 
 

 
Народы России
Р